Raumzeit steht für:
 Raumzeit, die vierdimensionale Verbindung der drei Raumkoordinaten und der Zeit
 die Verweilzeit eines Moleküls in einem Reaktor
 Ein Podcast zum Thema Raumfahrt von Tim Pritlove in Zusammenarbeit mit ESA und DLR

Siehe auch:
 Stationäre Raumzeit
 raum & zeit